Armin Meier peut désigner :
 Armin Meier (1969-), un coureur cycliste suisse ;
 Armin Meier (1943-1978), un acteur allemand.